Андро́ников — фамилия, образованная как отчество от мужского имени Андроник. Фамилия имеет и другое написание Андро́нников.

 Андрониковы (дворянский род).

Известные носители

Андроников 
 
 
 Андроников, Игорь Сергеевич (1936—1982) — советский самбист.
 Андроников, Ираклий Луарсабович (1908—1990) — советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа.
 Андроников, Константин Ясеевич (1916—1997) — французский дипломат, православный писатель и переводчик.
 Андроников, Луарсаб Николаевич (1872—1939) — адвокат, общественный деятель.
 Андроников, Михаил Михайлович (1875—1919) — князь, авантюрист.
 Андроников, Реваз Иванович (1814—1878) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, участник Кавказских походов.
 Андроников, Элевтер Луарсабович (1910—1989) — советский учёный, академик АН Грузинской ССР, доктор физических наук.
 Андроников, Яссе Николаевич (1893—1937) — штабс-ротмистр, режиссёр театра, актёр, учитель современного танца.

Андронников 
 Андронников, Владимир Николаевич (1885—1942) — русский революционер, партийный и государственный деятель.
 Андронников, Михаил Григорьевич — советский инженер, лауреат Сталинской премии (1949).
 Андронников, Серафим Алексеевич (1937—2005) — советский футболист.



Другое 
 (2294) Андроников — астероид главного пояса, который был открыт 14 августа 1977 года советским астрономом Черных в Крымской астрофизической обсерватории.

См. также 
 
 Андроников виадук
 Андроников монастырь